Peter Köster ist der Name folgender Personen:

* Peter Köster (Bildhauer) (um 1621–1669), deutscher Bildhauer
 Peter Köster (Theologe, 1936) (* 1936), deutscher Theologe, Jesuit und Seelsorger 
 Peter Köster (Theologe, 1937) (1937–2003), deutscher Theologe und Hochschullehrer